Васи́лий Заболо́тный:
 Заболотный, Василий Макарович (1935—2015) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Заболотный, Василий Сильвестрович (1860—после 1933) — русский военачальник, генерал-майор.